San Mango kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Mango d'Aquino, kommun, Kalabrien, Provincia di Catanzaro, 
 San Mango (ort i Italien), Kampanien, Provincia di Salerno, 

Robotskapade Italienförgreningar